La Copa de Ferias 1968-69 fue la undécima edición del torneo, en la que tomaron parte 64 equipos pertenecientes a 26 federaciones nacionales distintas.

La final se disputó entre el Newcastle United y el Újpest Dózsa a doble partido en los estadios de ambos equipos, con victoria del conjunto inglés por un resultado global de 6-2.

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Rondas siguientes

Notas

Véase también 
 Copa de Ferias

<center>

Copa de Ferias
Fútbol en 1968
Fútbol en 1969
Newcastle United